Горошко — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Горошко, Даниил Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 22 августа 1917 (посмертно).
 Горошко, Иван Григорьевич (1913—1990) — Герой Советского Союза.
 Горошко, Лев Юрьевич (1911—1977) — белорусский религиозный и общественный деятель, педагог, культуролог, писатель и публицист.
 Горошко, Олег Владимирович (род. 1989) — белорусский хоккеист, защитник.
 Горошко, Пётр Яковлевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 31 июля 1917.
 Горошко, Ярослав Павлович (1957—1994) — участник Афганской войны, Герой Советского Союза.
Горошко, Сергей Дмитриевич (род. 1997) — российский актер театра и кино.